Jabon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jabon, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Jabon (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 112,46), Jawa Timur, 
 Desa Jabon (administrativ by i Indonesien, lat -8,17, long 111,96), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar